Colegio de la Asunción puede referirse a:
 Colegio de la Asunción en Valladolid (España), sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León.
 Colegio de la Asunción en Gijón (España), fundado en 1907.